Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2022 – jedna z dyscyplin podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów  w 2022 w Birmingham. Rozegrane zostało 58 konkurencji (tym 12 para lekkoatletycznych), które odbyły się w dniach 30 lipca (biegi maratońskie) i 2–7 sierpnia 2022 roku na  Alexander Stadium.

Uczestniczące państwa 
W lekkoatletyce podczas igrzysk wystąpiło 905 zawodników z 68 państw.

Medaliści

Mężczyźni

Mężczyźni (konkurencje para lekkoatletyczne)

Kobiety

Kobiety (konkurencje para lekkoatletyczne)

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2022
2022
2022 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii